Twisted Metal — видеоигра в жанре аркадных боевых гонок, разработанная компанией SingleTrac Entertainment и изданная Sony Interactive Entertainment для консоли PlayStation. В Северной Америке игра была выпущена 5 ноября 1995 года, в Европе — 13 января 1996 года, в Японии — 15 ноября 1996 года. В 1996 году была выпущена версия для Microsoft Windows, релиз которой состоялся ограниченным тиражом исключительно в Японии. 3 марта 1997 года игра была переиздана как часть Greatest Hits. События игры вращаются вокруг одноименного турнира, на который ежегодно съезжаются лучшие водители со всего мира.

Сюжет 
Действие игры разворачиваются в Лос-Анджелесе, в канун Рождества 2005 года. Ежегодно 12 лучших водителей со всего мира съезжаются сюда, чтобы принять участие в самом жестоком турнире под названием «Скрежет металла». Организатор турнира — могущественный и таинственный Калипсо, чьё лицо было изуродовано в автомобильной катастрофе. Главный приз в этом турнире — исполнение заветного желания.

Геймплей 

Игроку предстоит управлять одним из персонажей, используя его средство передвижения. Автомобиль каждого участника имеет свои параметры: сила специального оружия, скорость, управляемость и прочность. Управляя транспортным средством, игрок может ускоряться, управлять, тормозить, давать задний ход, активировать турбо, резко поворачивать, переключаться между режимами и активировать оружие с помощью крестовины и кнопок игрового контроллера. Гонщики могут таранить друг друга, что также наносит урон. В однопользовательском режиме игрок должен пройти через шесть боевых арен, размеры которых постоянно увеличиваются, а противников становится все больше. Чтобы пройти уровень, игрок должен уничтожить все машины противника на этом уровне. Игра длится до тех пор, пока не истекут все жизни игрока или пока не будут пройдены все шесть уровней. 

Игрок начинает игру с тремя жизнями , обозначенными зелеными прямоугольниками в правом нижнем углу экрана. Продолжительность жизни каждого игрока привязана к его полосе здоровья (расположенной слева от ячеек жизни), которая уменьшается всякий раз, когда транспортное средство игрока повреждается вражескими атаками.  Игрок может пополнить часть шкалы здоровья своего автомобиля, проезжая по синим рампам, называемым «медицинскими пунктами», разбросанными по окрестностям. Уровень сложности, на котором установлена ​​игра, определяет, сколько здоровья транспортного средства восстанавливается и как быстро перезаряжаются "медицинские пункты" после их использования игроком. Каждый раз, когда шкала здоровья полностью истощается, игрок теряет жизнь. Если последняя жизнь потеряна, игра заканчивается.  

Оружие играет ключевую роль в победе в игре. Все машины поставляются с парой установленных пулеметов. Они слабы по силе, но имеют неограниченный боезапас. Однако оружие может перегреться, если использовать его слишком долго, чему предшествует мигание красного индикатора перегрева в правом нижнем углу экрана. Когда свет станет полностью красным, пулеметы перестанут работать, и игроку придется дать им остыть, прежде чем их можно будет использовать снова.

Дополнительное оружие, разбросанное по окружению, можно подобрать и использовать, если игрок проедет через него. Это оружие включает в себя различные ракеты, наземные мины, шипы от шин и масляные пятна. Все машины могут нести до 30 единиц оружия.

Сами арены также различаются как по размерам, так и по содержанию. По всему уровню разбросаны различные бонусы: аптечки, боеприпасы, оружие. Сами по себе локации частично разрушаемые. Имеются потайные ходы и комнаты с бонусами. Некоторые локации представляют не меньшую опасность, чем противники: например, на последней арене Rooftop Combat можно сорваться с небоскрёба.

Помимо классического аркадного режима, в игре имеется режим для двух игроков. В нём игроки могут сразиться друг с другом, используя возможность разделения экрана. Режима кооперативного прохождения в игре не предусмотрено.

Участники 
Всего в игре принимают участие 12 автомобилей:
 Sweet Tooth — клоун-психопат Нидлз Кейн, сбежавший из психушки, принял участие в турнире для того, чтобы найти своего пропавшего друга. Но был ли он на самом деле?
 Yellow Jacket — пожилой таксист Чарли Кейн, принял участие в турнире, чтобы найти своего пропавшего сына. 
 Darkside — загадочный мистер Эш, прибывший из преисподней. Он принял участие в турнире, чтобы забрать у Каллипсо источник его силы: существо по имени Black.
 Thumper — простой парень с улиц — Брюс Кохрейн, принял участие в турнире ради одного: вернуть мирную жизнь в свой квартал.
 Outlaw — хороший полицейский Карл Робертс, принял участие в турнире, чтобы раз и навсегда покончить с деяниями Каллипсо.
 Mr. Grimm — таинственный собиратель душ, мистер Гримм, принимает участие в турнире, чтобы заполучить душу Каллипсо.
 Warthog — старый вояка, командир Мейсон, принял участие в турнире, чтобы получить некий предмет для правительства США.
 Crimson Fury — агент Стоун, работающий на подпольную организацию, принял участие в турнире, чтобы заполучить некую вещь, которая «освободит» весь мир.
 Pit Viper — ведущая двойную жизнь домохозяйка Анжела Фортин, приняла участие в турнире, чтобы получить один миллион долларов.
 Hammerhead — двое студентов, Дейв и Майк. Подростки сами не знают, чего им нужно — они просто развлекаются.
 Spectre — призрак Скотта Семпбела, который принял участие в турнире, чтобы вновь вернуться к жизни.
 Roadkill — военный, капитан Спирс, принял участие в турнире, чтобы вернуться назад во времени и спасти своих товарищей.

Также в игре присутствует один неиграбельный персонаж, выполняющий роль босса — Minion. В сиквеле после прохождения четвёртой арены выяснится, что за рулём этой боевой машины сидит демон, ранее победивший в турнире Каллипсо.

Арены 
Всего в игре есть 6 арен:
 Arena Duel — первая арена. Подземная арена с толпами зрителей на трибунах. На арене всего один соперник. Однако посредством чит-кодов, на данной арене могут появится шесть соперников.
 Warehouse District Warfare — вторая арена. Улицы Лос-Анджелеса. На арене три оппонента.
 Freeway Free For All — третья арена. Автострада Лос Анджелеса. На арене пять противников.
 River Park Rumble — четвёртая арена. Дороги Беверли Хилз. На арене шесть оппонентов.
 Assault on Cyburbia — пятая и самая большая арена. Представляет собой пригородный район. На арене восемь оппонентов.
 'Rooftop Combat' The Final Battle — шестая и финальная арена. Крыши небоскрёбов Лос Анджелеса. На арене всего три противника, а после их гибели появляется босс — Миньон.

Реакция 
Игра получила в основном положительные отзывы. Оценки игры на сайте агрегаторе MobyGames разнятся от 67 до 95 баллов по системе MobyRank. Американский журнал Electronic Gaming Monthly оценил игру в 93 балла, отметив хорошее управление и оригинальную концепцию игры. Журнал  присудил игре 91 балл, также отметив оригинальность задумки и проработанный геймплей.

Сайт IGN дал игре 70 баллов, отметив, что игра хорошая, но у неё слишком короткий однопользовательский режим, что восполняется возможностью игры вдвоём.

В 2000 году сайт The Video Game Critic назвал игру «революционной» и «инновационной», указав при этом на серьёзный недостаток — низкую частоту кадров, затрудняющую управление, и выставив итоговую оценку «B-» (67 баллов MobyRank).

PC-версия 
Помимо версии для PlayStation была разработана и PC-версия Twisted Metal, которая была представлена в 1996 году на конференции  для демонстрации совместимости видеоускорителя Nvidia NV1 с программным интерфейсом DirectX в операционной системе Windows 95.

Примечания 

Компьютерные игры 1995 года
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation Network
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment
Компьютерные игры, разработанные в США
Twisted Metal